Lynchburg (Carolina del Sud)
 Lynchburg (Mississipí)
 Lynchburg (Ohio)
 Lynchburg (Tennessee)
 Lynchburg (Virgínia)